Эризифе барбарисовая () — вид грибов класса Леоциомицеты.

Синонимы

Описание 
Мицелий белый или сероватый на листьях и молодых побегах. Конидии от цилиндрических до эллипсоидальных. Клейстотеции многочисленные, разбросанные или в небольших группах, полушаровидные, тёмно-коричневые, 70—130 мкм в диаметре. Придатки немногочисленные по 5—15, 2—4(6)-кратно дихотомически ветвящиеся на вершине, в 1,5—2,5 раза превышают диаметр клейстотеция. Конечные веточки прямые. Сумок 4—12, размером 30—60 × 25—40 мкм. В сумках 4—12, реже 6—7 спор. Споры эллипсоидальные, 18—25 × 10—14 мкм.

Анаморфа типа Pseudoidium.

Среда обитания и распространение 
Обычно на Berberidaceae.

Вид распространён в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

Примечания

Литература 
 
 
 

Грибы по алфавиту
Эризифовые
Возбудители болезней растений
Фитопатогенные грибы